A Queira o Queira pueden referirse a:

A Queira 

 A Queira (Ares), aldea española de la parroquia de Cervás, del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.

Queira 

 Queirã, freguesia portuguesa del municipio de Vouzela, distrito de Viseu.